Serkin puede hacer referencia a:
 Rudolf Serkin (1903, Eger - 1991), pianista austriaco nacionalizado estadounidense ∞ Irene Serkin, née Busch
 Peter (Adolf) Serkin (1947–2020), pianista estadounidense, hijo del anterior

Véase también 
 Syrkin (Sirkin)
 Sorkin
 Serkis, Sirkis, Surkis